A 4243-as jelzésű autóbuszvonal Nyíregyháza és környéke egyik helyközi járata, amit a Volánbusz Zrt. lát el az autóbusz-állomás és Rakamaz (illetve Gávavencsellő) között, Nyírtelek érintésével.

Közlekedése 
A járat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a Nyíregyházi járás székhelyét, Nyíregyházát köti össze Rakamazzal, illetve egyes járatai a Tisza-parti város után Gávavencsellőbe mennek egyenesen (erre minden bizonnyal járműgazdálkodási okokból van szükség). Útja során feltárja Nyíregyháza belterületét, a nyírtelki tanyavilágot, Rakamaz után egyes járatok Tokajba is áttérnek. Napi fordulószáma viszonylag magasnak mondható, mivel útvonala nagy részét ez az egy járat szolgálja ki. A járat egyik törzsjárata a NUP-091 rendszámú, korábban Miskolc helyi járatán közlekedő MAN SG 263.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||78
|align=left|
|-
|∫|| Nyíregyháza, Kelet Áruház||77
|align=left|
|-
|1|| Nyíregyháza, Búza tér||76
|align=left|
|-
|2|| Nyíregyháza, Rákóczi út 69.||75
|align=left|
|-
|3|| Nyíregyháza, Rákóczi utca 102.||74
|align=left|
|-
|4|| Nyíregyháza, Kopogó utca||73
|align=left|
|-
|5|| Nyíregyháza, repülőtéri bejárati út||72
|align=left|
|-
|6|| Nyíregyháza, Sirály utca||71
|align=left|
|-
|7|| Nyíregyháza, Felsősóskút I.||70
|align=left|
|-
|8|| Nyíregyháza, Felsősóskút II.||69
|align=left|
|-
|9|| Nyírtelek, Mócsán tanya||68
|align=left|
|-
|10|| Füzesbokor, bejárati út||67
|align=left|
|-
|11|| Nyírtelek, Szekeres bokor||66
|align=left|
|-
|12|| Nyírtelek, dózsaszőlői elágazás||65
|align=left|
|-
|13|| Dózsaszőlő, iskola||64
|align=left|
|-
|14|| Dózsaszőlő, Szent István utca 34.||63
|align=left|
|-
|15|| Dózsaszőlő, könyvtár||62
|align=left|
|-
|16|| Nyírtelek, Dózsaszőlő||61
|align=left|
|-
|17|| Dózsaszőlő, könyvtár||60
|align=left|
|-
|18|| Dózsaszőlő, Szent István utca 34.||59
|align=left|
|-
|19|| Dózsaszőlő, iskola||58
|align=left|
|-
|20|| Nyírtelek, dózsaszőlői elágazás||57
|align=left|
|-
|21|| Nyírtelek, Ady Endre utca||56
|align=left|
|-
|22|| Nyírtelek, halmosbokori elágazás||55
|align=left|
|-
|23|| Nyírtelek, iskola||54
|align=left|
|-
|24|| Nyírtelek, vasútállomás bejárati út||53
|align=left|
|-
|25|| Nyírtelek, faiskolai lerakat||52
|align=left|
|-
|26|| Nyírtelek, Ferenctanya||51
|align=left|
|-
|27|| Nyírtelek, faiskolai lerakat||50
|align=left|
|-
|28|| Nyírtelek, Bedőbokor autóbusz-váróterem||49
|align=left|
|-
|29|| Nyírtelek, Bedőbokor 68. szám||48
|align=left|
|-
|30|| Nagycserkesz, Halmosbokor||47
|align=left|
|-
|31|| Nyírtelek, Bedőbokor 68. szám||46
|align=left|
|-
|32|| Nyírtelek, Bedőbokor autóbusz-váróterem||45
|align=left|
|-
|33|| Nyírtelek, vasútállomás bejárati út||44
|align=left|
|-
|34|| Nyírtelek, iskola||43
|align=left|
|-
|35|| Nyírtelek, halmosbokori elágazás||42
|align=left|
|-
|36|| Nyírtelek, Állami Gazdaság elágazás||41
|align=left|
|-
|37|| Nyírtelek, Állami Gazdaság I.||40
|align=left|
|-
|38|| Nyírtelek, Gyulatanya autóbusz-váróterem||39
|align=left|
|-
|39|| Nyírtelek, Gyulatanya 84.||38
|align=left|
|-
|40|| Nyírtelek, Gyulatanya autóbusz-forduló||37
|align=left|
|-
|41|| Nyírtelek, Gyulatanya 84.||36
|align=left|
|-
|42|| Nyírtelek, Gyulatanya autóbusz-váróterem||35
|align=left|
|-
|43|| Nyírtelek, Állami Gazdaság I.||34
|align=left|
|-
|44|| Nyírtelek, Állami Gazdaság elágazás||33
|align=left|
|-
|45|| Nyírtelek, Szabadságtelep I.||32
|align=left|
|-
|46|| Nyírtelek, Szabadságtelep II.||31
|align=left|
|-
|47|| Paszabcsúcs 6.||30
|align=left|
|-
|48|| Paszabcsúcs, autóbusz-forduló||29
|align=left|
|-
|49|| Paszabcsúcs 6.||28
|align=left|
|-
|50|| Nyírtelek, Szabadságtelep II.||27
|align=left|
|-
|51|| Nyírtelek, Varjúlapos I.||26
|align=left|
|-
|52|| Nyírtelek, Varjúlapos II.||25
|align=left|
|-
|53|| Görögszállás, vasútállomás bejárati út||24
|align=left|
|-
|54|| Nyírtelek, Belegrádpuszta||23
|align=left|
|-
|55|| Nyírtelek, Görögszállás 5.||22
|align=left|
|-
|56|| Görögszállás, temető||21
|align=left|
|-
|57|| Nyírtelek, Görögszállás||20
|align=left|
|-
|58|| Görögszállás, temető||19
|align=left|
|-
|59|| Nyírtelek, Görögszállás 5.||18
|align=left|
|-
|60|| Nyírtelek, Belegrádpuszta||17
|align=left|
|-
|61|| Görögszállás, vasútállomás bejárati út||16
|align=left|
|-
|62|| Nyírtelek, Varjúlapos II.||15
|align=left|
|-
|63|| Nyírtelek, Varjúlapos I.||14
|align=left|
|-
|64|| Virányos, autóbusz-váróterem||13
|align=left|
|-
|65|| Tiszanagyfalu, községháza||12
|align=left|
|-
|66|| Rakamaz, vasútállomás||11
|align=left|
|-
|67|| Rakamaz, Városháza||10
|align=left|
|-
|68|| Rakamaz, Szent István út 127.||9
|align=left|
|-
|69|| Rakamaz, Kossuth utca||8
|align=left|
|-
|70|| Tokaj, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola||7
|align=left|
|-
|71|| Tokaj, Egészségügyi Központ||6
|align=left|
|-
|72|| Tokaj, Időskorúak Otthona (forduló)||5
|align=left|
|-
|73|| Tokaj, Egészségügyi Központ||4
|align=left|
|-
|74|| Tokaj, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola||3
|align=left|
|-
|75|| Tokaj, gimnázium||2
|align=left|
|-
|76|| Tokaj, vasútállomás||1
|align=left|
|-
|77|| Gávavencsellő, temetővégállomás'''||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
 

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedése
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedése
Tokaj